Carbonera kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Carbonera, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Treviso,

Mexiko 

 Carbonera, San Luis Potosí, ort, Matehuala, 
 Carbonera, Guanajuato, ort, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar